Натуральне число 1811
 1811 рік до нашої ери
 1811 рік нашої ери